Bajmak ist:

 der kroatische Name des Ortes Bajmok in Serbien
 der Name einer Stadt in Russland, siehe Baimak